Ву́лиця Зо́ї Космодем'я́нської — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Вінницька область 

Оратівська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Бартошівка.

Сутисківська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Сутиски.

Гайсинська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в м. Гайсин. (також є провулок)
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Гунча.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Кущинці.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Рахни.

Дашівська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Дашів.

Тростянецька громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Тростянець.

Джулинська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Ставки.

Жмеринська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в м. Жмеринка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Подільське.

Шаргородська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Гибалівка.

Джуринська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Деребчин.

Мурафська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Михайлівка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Пеньківка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Федорівка.

Піщанська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Рибки.

Городківська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Вербка.

Калинівська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Лісова Лисіївка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Мізяків.

Хмільницька громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Хмільник.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Курилівка.

Війтівецька громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Війтівці.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Дібрівка.

Уланівська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Митинці.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Сальниця.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Сміла.

Дніпропетровська область 
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Дніпро.

Царичанська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Заорілля.

Любимівська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Воронівка.

Ляшківська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Нетесівка.

Могилівська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Новопідкряж.

Верхівцівська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Верхівцеве.

Верхньодніпровська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Верхньодніпровськ.
 Вулиця Зої Космодем'янської-Гастело — вулиця в місті Верхньодніпровськ.

Жовтоводська громада:
 Провулок Зої Космодем'янської — провулок в місті Жовті Води.

Божедарівська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Божедарівка.

Саксаганська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — в селі Долинське.
 Вулиця Зої Космодем'янської — в селі Саївка.

Апостолівська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — в селі Кам'янка.

Криворізька громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Кривий Ріг.

Нікопольська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Нікополь.

Томаківська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — в селі Тарасівка.

Синельниківська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Синельникове.

Васильківська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Письменне.

Дубовиківська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — в селі Хвилі.

Зайцівська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — в селі Нове.

Миколаївська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — в селі Дмитрівка.

Раївська громада:
 Вулиця Зої Космодем'янської — в селі Веселе.

Донецька область 
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Бахмут. (також є провулок)
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Білозерське.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Волноваха.
 Провулок Зої Космодем'янської — провулок в місті Гірник.
 Провулок Зої Космодем'янської — провулок в місті Добропілля.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Дружківка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Катеринівка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Краматорськ.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Лиман.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Маріуполь. (також є провулок)
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Миколаївка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Нікольське.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Новогродівка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Новожеланне.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Новороманівка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Новотроїцьке.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Покровськ.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Селидове.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Сіверськ.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Слов'янськ. (також є провулок)
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Торецьк.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Українськ.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Часів Яр.

Житомирська область 

 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Калинівка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Миролюбівка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Нова Радча.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Руденька.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Старосілля.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Щербини.

Закарпатська область 
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Угля.

Запорізька область 
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Бердянськ.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Вільнянськ.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Запоріжжя.
 Провулок Зої Космодем'янської — провулок в місті Кам’янка-Дніпровська.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Мелітополь.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Новоіванівка.
 Провулок Зої Космодем'янської — провулок в місті Оріхів.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Токмак.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Чкалове Мелітопольського району
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Шелюги.

Івано-Франківська область 
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Замулинці.

Київська область 
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Антонівка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Березань.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Білогородка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Кагарлик.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Лехнівка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Петропавлівська Борщагівка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Селище.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Семиполки.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Тетіїв.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Черкас.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Черняхівка.

Кіровоградська область 
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Бандурове.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Велика Скельова.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Вікнина.
 Провулок Зої Космодем'янської — провулок в смт. Добровеличківка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Зелене.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Криничне.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Липняжка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Мар'ївка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Млинок.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Новомиргород. (також є провулок)
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Олександрійське.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Олександрія.
 Провулок Зої Космодем'янської — провулок в місті Помічна.

Луганська область 
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Лисичанськ.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Маньківка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Новодружеськ.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Попасна.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Привілля.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Рубіжне.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Сватове.

Миколаївська область 
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Братське.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Вознесенськ.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Казанка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Нова Одеса.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Первомайськ.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Степове.

Одеська область 
 Провулок Зої Космодем'янської — провулок в місті Ананьїв.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Гончарівка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Ізмаїл.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Лиманка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Любашівка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Нова Еметівка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Овідіополь.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Рені.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Стрюкове.

Полтавська область 
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Брусове.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Вирішальне.
 Провулок Зої Космодем'янської — провулок в місті Гадяч. 
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Глобине. (також є тупик)
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Гребінка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Грушківка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Лохвиця.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Лютенька.
 Провулок Зої Космодем'янської — провулок в селі Омельник.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Петрівка-Роменська.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Світлогірське.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Селещина.
 Провулок Зої Космодем'янської — провулок в смт. Скороходове.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Степанівка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Хорол.
 Провулок Зої Космодем'янської — провулок в селі Устивиця.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Филенкове.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Широка Долина.

Сумська область 
 Провулок Зої Космодем'янської — провулок в селі Боромля.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Буринь.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Гай-Мошенка.
 Провулок Зої Космодем'янської — провулок в місті Глухів.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Кренидівка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Терни.

Харківська область 
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Андріївка. (також є провулок)
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Балаклія.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Барвінкове.
 Провулок Зої Космодем'янської — провулок в селі Герсеванівка.
 Провулок Зої Космодем'янської — провулок в смт. Козача Лопань.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Куп'янськ.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Лозова.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Люботин.
 В'їзд Зої Космодем'янської — в'їзд в смт. Пісочин.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Сіряки. (також є провулок)

Херсонська область 
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Антонівка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селищі Веселе.
 Провулок Зої Космодем'янської — провулок в місті Гола Пристань.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Одрадокам'янка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Каланчак.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Каховка. (також є провулок)
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Нова Збур'ївка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Садове.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Таврійськ.

Хмельницька область 
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Врублівці.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Дунаївці.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Княгинин.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Ліщани.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Радошівка.
 Провулок Зої Космодем'янської — провулок у селі Станіславівка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Шепетівка.

Черкаська область 
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Бродецьке.
 Провулок Зої Космодем'янської — провулок в селі Будище.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Валява.
 Провулок Зої Космодем'янської — провулок в місті Городище.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Дацьки. (також є провулок)
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Максимівка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Маньківка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Поминик.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Сарни.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Умань. (також є провулок)

Чернівецька область 
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Клішківці
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Круглик
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Маршинці.

Чернігівська область 
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Авдіївка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Бурківка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Вихвостів.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Городня.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Жуківка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Івашківка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Кинашівка. (також є провулок)
 Провулок Зої Космодем'янської — провулок в селі Киселівка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Кобижча.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Корюківка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Крупичполе.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Мена.
 Провулок Зої Космодем'янської — провулок в селі Обмачів.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Перепис.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Риботин.
 Провулок Зої Космодем'янської — провулок в селі Рудьківка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Старий Білоус.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Чернігів.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Фастівці.

Окуповані території 

 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Антрацит.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Амвросіївка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Аромат.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Ароматне.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Бахчисарай.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Брянка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Віліне.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Вуглегірськ.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Голубівка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Горлівка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Дебальцеве.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Докучаєве.
 Проспект Зої Космодем'янської — проспект в місті Донецьк.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Дякове.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Євпаторія.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Єнакієве.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Зугрес.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Зуя.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Іванівка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Кадіївка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Кальміуське.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Кам'яне.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Керч.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Контарне.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Комишне.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Краснопілля.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Макіївка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Мар'янівка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Нижня Кринка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Новоіванівка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Новий Світ.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Пелагеївка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Перевальськ.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Первомайськ.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Севастополь.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Сімферополь.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Сніжне.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Совєтський.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Сорокине.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в смт. Софіївка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Харцизьк.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Хрестівка. (також є провулок)
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селі Хрещатицьке.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Хрустальний.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в селищі Улянівське.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Шахтарськ.
 Вулиця Зої Космодем'янської — вулиця в місті Ясинувата.

Колишні назви 

 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Голіаново у місті Балта.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Садової в селі Бахматівці.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Олени Теліги в місті Бахмач.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Центральна у місті Березівка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Надєждіних у місті Білопілля.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Панаса Мирного в місті Бориспіль.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Марії Приймаченко в місті Бровари.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва Холодноярської вулиці в місті Ватутіне.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Героїв Майдану в місті Виноградів.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Валентина Отамановського в місті Вінниця.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Крушельницької у місті Городок.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Надії Суровцевої в місті Жашків.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Українських добровольців у місті Заводське.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Максима Козачини у смт. Іванків.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Марії Приймаченко у місті Ізюм.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Ніжна в смт. Іларіонове.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва Рясної вулиці в місті Камінь-Каширський.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Олени Теліги у місті Кам'янське.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Софії Галечко у місті Київ.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Олени Теліги у місті Козятин.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва Ремесленої вулиці в місті Корсунь-Шевченківский.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в смт. Королево.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Івана Подоляки у місті Коростень.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Володимира Войналовича у місті Коростишів.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Олександра Олеся в місті Костопіль.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Харитини Пекарчук у місті Кременчук.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Добровольців у місті Кролевець.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Олександра Довженка у місті Лебедин.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва Задворецької вулиці в місті Луцьк.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Шептицького в смт. Любешів. 
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва Зарічної вулиці в місті Любомль.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Кузьми Скрябіна в місті Малин.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва Соборної вулиці в смт Малинівка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Леоніда Бикова у місті Марганець.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Затишна у смт. Миропіль.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва Покровської вулиці в місті Монастирище.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Дерусової Інни в місті Мукачево.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Капітана Козубенка у місті Ніжин.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Приозерна у смт. Нова Водолага.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Олени Теліги у місті Новоукраїнка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Олега Ольжича в місті Овруч.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Миколи Сингаївського в місті Олевськ.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва Міщанської вулиці в місті Переяслав.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у місті Пирятин.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва Волинської вулиці в місті Полонне.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Захисників України у смт. Понінка.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва Володимирської вулиці в місті Радомишль.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Підгірянки у місті Свалява.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва Самусівської вулиці в місті Світловодськ.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Маріупольська у місті Сторожинець.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Івана Брюховецького у місті Суми.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва Чумацької вулиці в місті Тальне.Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Василя Вишиваного в місті Хмельницький.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Володимира Мономаха у місті Фастів.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Маріупольська у місті Чернівці.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва Виноградної вулиці в місті Шпола.
 Вулиця Зої Космодем'янської — колишня назва вулиці Героїв України в місті Южноукраїнськ.
 Вулиця Зої Космодем'янської'' — колишня назва вулиці Павла Бабія в місті Яготин.

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні, названі на честь жінок